Lipinka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Lipinka (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat malborski,

Tjeckien 

 Lipinka (ort i Tjeckien), Olomouc, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar